Chapelain peut désigner :

 Un chapelain est un prêtre qui dessert une chapelle privée : Chapelain militaire, Chapelain de Sa Sainteté.
 (ancien) Le chapelain est le titulaire d'une chapelle, bénéfice ecclésiastique.

Patronymes 
 Jean Chapelain (1595 - 1674), poète français du , membre de l'Académie française ; 
 Lucien Chapelain (1920 - 2008, déporté à Buchenwald, militant communiste français ; 
 Roger Chapelain, dit Roger Chapelain-Midy (1904-1992), peintre, lithographe, illustrateur et décorateur de théâtre français ; 
 Andreas Capellanus, appelé en français par une traduction de son nom André le Chapelain, auteur du  probablement d'origine française ; 
 Jean de Glasgow (dit John le chapelain) (mort en 1147), clerc du début du  qui devient évêque de Glasgow
 Vincent Chapelain (1757-1818), homme politique français ; 
 La famille Chapelain de Gras, active en Lozère, notamment à Altier avec plusieurs personnalités politiques ; 
 La famille Lanafoërt-Chapelain l'officier, originaire de Paris et de Gascogne avec plusieurs personnalités politiques et du monde des affaires

Toponymes 
 Vassimont-et-Chapelaine, commune française, située dans le département de la Marne
Hôtel de Lanafoërt-Chapelain, hôtel particulier Gascon du  et  siècle.

Voir aussi 
 et Emma Shapplin

Homonymie de patronyme